Die Mercury Insurance Open 2010 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2010 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand parallel zu den e-Boks Danish Open 2010 in Kopenhagen vom 31. Juli bis 8. August 2010 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa den Titel, im Doppel-Endspiel konnte sich die Paarung Marija Kirilenko/Zheng Jie durchsetzen.

Qualifikation

Vorentscheidungen

Eintrittsliste 

 WTA-Ranglistenplatz vom 26. Juli 2010

Wildcard 
Die folgenden Spielerinnen erhielten von den Veranstaltern eine Wildcard:

Qualifikation 
Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:
  (als Lucky Loser)

Einzel

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Doppel

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in San Diego